Le kwacha est le nom de l'unité monétaire de plusieurs pays.

 Le kwacha zambien est l'unité monétaire de la Zambie.
 Le kwacha malawite est l'unité monétaire du Malawi.